Mit der Handball-DDR-Oberliga der Männer wurde in der Saison 1972/73 der DDR-Meister in der Sportart Hallenhandball gekürt.

Saisonverlauf 
In der Saison 1972/73 wurde wie bisher wieder mit zehn Mannschaften gespielt, die jeweils 18 Punktspiele zu absolvieren hatten. Es gab keine Aufsteiger, da sich die beiden Tabellenletzten in der Relegationsrunde gegen die DDR-Liga-Staffelsieger durchsetzt hatten. Der Vorjahresmeister SC Leipzig landete nur auf Rang vier und wurde vom SC Empor Rostock angelöst, der seinen vierten Hallentitel errang. Auf den Plätzen 7 – 9 hatte drei Mannschaft die gleiche Punktzahl erreicht, sodass die endgültige Reihenfolge durch eine einfache Platzierungsrunde ermittelt werden musste.

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:

Meistermannschaft 
Im Kader des SC Empor Rostock standen Georg Bolitschew, Wolfgang Böhme, Rainer Ganschow (Kapitän), Gerhard Gernhöfer, Hans-Georg Jaunich, Gerd Kösterke, Klaus Langhoff, Lothar Paskuy, Klaus Prüsse (Tor), Rainer Schlette, Siegfried Sanftleben, Günter Rosenow, Bodo Wieland – Trainer: Heinz Schmidt

Statistik 
In den 90 ausgetragenen Oberligapunktspielen wurden insgesamt 3.128 Tore erzielt. Erfolgreichster Torschütze wurde mit 144 Treffern zum dritten Mal Heinz Flacke vom SC Magdeburg. Die meisten Tore fielen beim 29:21 im Spiel SC Empor Rostock – Motor Eisenach. Den höchsten Sieg errang der ASK Vorwärts Frankfurt mit 28:11 im Heimspiel gegen Motor Eisenach.

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1972/73

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Jahrgänge 1972/73.

Weblinks 
 Handball in der DDR

1972
Handballsaison 1972/73